Иоганн Рот:
 Рот, Иоганн Баптист (1802—1875) — австрийский медальер и резчик монетных штемпелей.
 Рот, Иоганн Филипп фон (1754—1818) — писатель, педагог, пробст.